Gråskär kan syfta på följande platser:

Finland

Åland 

 Gråskär (norr Brändö, Åland),  (5 ha)
 Gråskär (nordväst Brändö, Åland),  (5 ha)
 Gråskär (Fiskö, Brändö, Åland),  (3 ha)
 Gråskär (Korsö, Brändö, Åland),  (6 ha)
 Gråskär (Kumlinge, Åland),  (2 ha)
 Gråskär (Sottunga, Åland),  (3 ha)

Egentliga Finland 

 Gråskär (vid Jungfruskär, Korpo), Åboland,  (9 ha)
 Gråskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland,  (5 ha)
 Gråskär (vid Brännskär, Nagu), Åboland,  (1 ha)
 Gråskär (nordväst om Borstö, Nagu), Åboland,  (2 ha)
 Gråskär, Kimitoön, Åboland,  (3 ha)

Nyland 

 Gråskär, Hangö, Nyland,  (2 ha)
 Gråskär, Helsingfors, Nyland,  (1 ha)
 Gråskär, Sibbo, Nyland,  (1 ha)

Sverige 

 Gråskär (ö i Sverige, Södermanlands län), ö och fyr, Trosa kommun,

Se även
Gråskäret
Gråskären
Stora Gråskär
Norra Gråskär
Södra Gråskär
Hamns Gråskär

Robotskapade Finlandförgreningar